Zum Turm steht für:
Zum Turm, ehemaliger Name von La Tour-de-Trême, Ort in der Schweiz
Zum Turm (Magdeburg), historisches Gebäude in Magdeburg 
Siehe auch:
Weiler zum Turm
Zum Türmchen